Alexanders Village bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alexanders Village (Alaska), im Yukon-Koyukuk (CA) County
 Alexanders Village (Delaware), im Kent County